Il singolare dell'ATP Volvo International 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6, 4–6, 6–3  Raúl Ramírez.

Teste di serie

  Jimmy Connors (campione)
  Manuel Orantes (quarti di finale)
  Arthur Ashe (secondo turno)
  Raúl Ramírez (finale)

 Ken Rosewall (terzo turno) 
 Brian Gottfried (quarti di finale)  
 Eddie Dibbs (quarti di finale) 
 Onny Parun (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1976